Semaschko ist der Familienname folgender Personen:

 Walentin Wladisawowitsch Semaschko (1893–1982), sowjetischer Generalmajor 

Semaschko steht für:
 Semaschko (Wyborg), Dorf im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad, Russland
 Nunatak Semaschko im Königin-Maud-Land. Antarktika, siehe Semashkoknausen

Siehe auch:
 Siemaszko